Ел Почоте има више значења:

 Ел Почоте (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Почоте (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Почоте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Почоте (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Почоте (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Почоте (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Почоте (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Почоте (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Почоте (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Почоте, Почоте (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Почоте (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Почоте (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Почоте (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Почоте (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Почоте (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Почоте (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Почоте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Почоте, Ла Ордења (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Почоте, Ла Нутрија (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Почоте (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Почоте (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Почоте (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Почоте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Почоте (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Почоте, Потрериљос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Почоте (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Почоте (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Почоте (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Почоте (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Почоте (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Почоте (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Почоте (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Почоте (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику